Kalkbrenner, Kalckbrenner:
 Friedrich "Fritz" (Wilhelm) Kalkbrenner – niemiecki kompozytor (1784–1849) 
 Paul Kalkbrenner – niemiecki muzyk (* 1977, Leipzig)
 Fritz Kalkbrenner – niemiecki muzyk (* 1981, Berlin)